Пионер (шахта, Донецкий угольный бассейн) — угольная шахта в составе Добропольеуголь, Донецкий угольный бассейн
 Пионер (шахта, Кизеловский угольный бассейн) — угольная шахта в Кизеловском угольном бассейне